Іван Бек — педагог, діяч УВО українського походження
 Іван Бек — сербський футболіст